Сборная России по регби — национальная команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по регби. По классификации IRB относится ко второму ярусу, а в рейтинге IRB по состоянию на 11 октября 2021 года занимает 22-е место. Команда России регулярно выступает в чемпионате Европы; дважды выходила на чемпионаты мира (2011 и 2019 годы). Предшественник сборной России — сборная СССР по регби, а в начале 1990-х четыре матча сыграла сборная СНГ по регби.

История 
Союз регбистов СССР был основан в 1936 году, а сборная СССР свой первый матч сыграла только в 1974. В 1991 и 1992 годах существовала сборная СНГ по регби, которая, однако, проиграла все четыре матча (два в Москве и два на выезде). Первый матч сборной России был сыгран 6 июня 1992 года, когда она одержала победу над британским клубом «Барбарианс». После этого подряд были обыграны также Бельгия, Германия, Грузия и Польша. Победную серию прервал проигранный в ноябре 1993 года матч на выезде с Италией (19-30). С тех пор команде России ни разу не удавалось выиграть пять матчей подряд. В 2000 году Россия обыграла Данию со счётом 104:7, что остаётся крупнейшей победой команды. В сезонах Кубка европейских наций 2001 и 2001—2002 Россия занимала третье место в группе А. В 2002 году были сыграны матчи с Ирландией (2:35) и Японией (19:59).

Команда России на тот момент ещё ни разу не играла в финальном турнире чемпионата мира, а в 2003 году была дисквалифицирована, поскольку в её состав были заявлены три игрока из ЮАР, не имевшие права выступать за Россию. В 2004—2005 годах проиграла семь матчей подряд. В 2006 году был создан Кубок наций, в котором участвуют команды России и Португалии, а также вторые сборные Аргентины и Италии, и там Россия дебютировала, заняв третье место.

В квалификационном турнире Кубка мира 2007 года Россия заняла четвёртое место в Кубке европейских наций и потому должна была сыграть дополнительную двухматчевую серию с Украиной. Выиграв оба матча в Одессе и Москве, команда попала в отборочную группу с Италией и Португалией. Матч с Италией в Москве проигран 14 октября 2006 года со счётом 7-67, а 28 октября команда проиграла матч с Португалией 23-26 и выбыла из отборочного турнира. В сезоне 2007/2008 Кубка европейских наций Россия впервые заняла 2-е место.

27 февраля 2010 Россия в Сочи сыграла вничью 21:21 со сборной Румынии в рамках Кубка европейских наций, который в сезоне 2009—2010 являлся отборочным турниром к финалу Кубка мира 2011. Эта ничья позволила сборной России впервые в своей истории попасть на финальную часть розыгрыша Кубка Мира по регби. В финальной части турнира сборная заняла по итогам группового этапа пятое место в группе, набрав только одно очко (бонусное) в игре с США, однако установила рекорд чемпионатов мира, оформив 8 попыток за 4 игры, чего не удавалось сделать ранее никому из дебютантов.

Сборной России по регби не удалось попасть на финальную часть чемпионата мира 2015. Третье место на Кубке европейских наций в 2014 году не позволило ей пройти европейский квалификационный отбор, а в финале утешительного турнира российские регбисты уступили по сумме двух матчей команде Уругвая (победа дома 22:21 и поражение на выезде 37:26).

Сборная России не смогла пробиться сразу на чемпионат мира по регби 2019 года через Кубок европейских наций: после поражения от Испании в отставку ушёл главный тренер Александр Первухин, его преемником стал второй тренер команды ирландец Марк Макдермотт. Поражение от Румынии со счётом 25:15 в игре 3 марта 2018 года, казалось, лишило сборную последних теоретических шансов. Однако 15 мая 2018 года World Rugby аннулировал результаты игр сразу трёх сборных — Испании, Румынии и Бельгии, которые незаконно заявили нескольких регбистов, и это позволило сборной России попасть на чемпионат мира напрямую.

Символы 

Прозвище «Медведи» появилось у советских и российских регбистов отчасти благодаря традиционно известной в мире персонификации. В 1989 году во время турне сборной СССР по Англии советской команде передали форму, где вместо герба СССР был изображён медведь: спонсором турне были технологическая компания Simon Carves Engineering Ltd и газета-таблоид Daily Mail. Прозвище для советской сборной выбрали англичане, которые и подготовили экипировку. По словам игроков Владимира Негодина и Игоря Французова, игроки прекрасно знали, какую форму им выдадут и почему будет изображён именно медведь.

Статистика выступлений в официальных турнирах

Чемпионат мира по регби

Кубок европейских наций по регби

Международные чемпионаты Европы

Состав 
Игроки, попавшие в окончательную заявку на Кубок мира 2019 года .

Главный тренер:  Лин Джонс

Тренерский штаб

Все главные тренеры 
  Пётр Этко (1992)
  Владимир Грачёв (1992—2000)
  Джеймс Штоффберг () (2001—2002)
  Александр Первухин (2003—2004)
   Игорь Миронов (2004—2005)
  Бликкис Грюнвальд (2006)
  Клод Сорель (21 марта 2007 — 7 августа 2008)
  Николай Неруш (8 августа 2008 — 1 октября 2011)
  Кингсли Джонс (20 декабря 2011 — 24 мая 2014)
  Рафаэль Сан-Андре (25 мая — 26 декабря 2014)
  Александр Первухин (26 декабря 2014 — 19 февраля 2018)
  Марк Макдермотт (19 февраля — 2 августа 2018)
  Лин Джонс (2 августа 2018 — 30 ноября 2021)
  Дик Мюир (23 декабря 2021 — 2 июня 2022)
  Александр Первухин (29 октября 2022 — )

Тренерский штаб по годам

Рейтинг сборных 

После появления в октябре 2003 года Рейтинга сборных World Rugby, Россия заняла в нём 23-е место. Самым низким местом команды было 26-ое (последний раз в октябре 2005 года). Команда не выпадала из топ-20 с июня 2006 года, добравшись несколько раз до 16-го места (последний раз в феврале 2010 года). По состоянию на 8 октября 2018 года Россия занимает 19-е место. По состоянию на 11 октября 2021 года команда занимает 22-е место

Легионеры в сборной России 
В сборную России привлекаются уроженцы других стран, получивших российский паспорт. Чаще всего это уроженцы Грузии: из известных регбистов грузинского происхождения выделяются братья Валерий и Григорий Цнобиладзе, Карло Маглакелидзе и Георгий Минадзе. Вместе с тем из грузинских легионеров сборной России против Грузии единственную встречу провёл только Павел Квернадзе. Из иностранцев, родившихся не на территории бывшего СССР, самым известным является австралиец Адам Бёрнс: по материнской линии все его родственники — русские.

В начале 2000-х годов в сборную России были призваны южноафриканцы Райнер Фольшенк, Вернер Питерс и Йохан Хендрикс по настоянию главного тренера сборной Джеймса Штоффберга: их бабушки и дедушки оказались русскими по происхождению, отправившимися в Южную Африку в дни англо-бурской войны. Эти игроки должны были помочь России попасть на чемпионат мира в Австралии. Однако после стыковых матчей против Испании, в которых Россия одержала верх, испанцы заподозрили Россию в обмане и направили жалобу в Международный совет регби. В итоге совет регби уличил Федерацию регби России в обмане (Союз Регбистов России не предоставил документов, подтверждающих русское происхождение) и не только аннулировал результаты сборной России, оставив ту за бортом чемпионата мира, но и дисквалифицировал этих трёх игроков. Также дисквалификации подвергся и Конрад Брейтенбах, но он проходил по другому делу: в 2002 году он сыграл матч за сборную России против Грузии, но его участие вызвало подозрения у грузин в подделке документов о наличии русских корней.

Последние результаты

Победы над командами 2-го яруса 
По состоянию на 17 июня 2018 года ни одна из команд 1-го яруса не терпела поражение от сборной России, при этом в активе российской команды есть немало побед над командами 2-го яруса.
 25 мая 1993 года, Сопот, Польша. Отбор к ЧМ-1995.  Россия 15:9 .
 19 марта 1994 года, Виндхук, Намибия. Товарищеский матч.  Россия 31:12 .
 25 мая 2003 года, Токио, Япония. Товарищеский матч.  Россия 43:34 .
 20 марта 2004 года, Краснодар, Россия. Кубок европейских наций.  Россия 33:24 .
 10 июня 2006 года, Красноярск, Россия. Отбор к ЧМ-2007.  Россия 25:24 .
 4 ноября 2007 года, Бухарест, Румыния. Кубок европейских наций.  Россия 22:12 .
 15 марта 2008 года, Краснодар, Россия. Кубок европейских наций.  Россия 12:8 .
 28 февраля 2009 года, Бухарест, Румыния. Отбор к ЧМ-2011.  Россия 28:19 .
 21 июня 2009 года, Бухарест, Румыния. Товарищеский матч.  Россия 29:26 .
 23 января 2010 года, Виндхук, Намибия. Товарищеский матч.  Россия 30:15 .
 19 июня 2010 года, Гаррисон, США. Товарищеский матч (Кубок Черчилля).  Россия 38:19 .
 12 июня 2012 года, Бухарест, Румыния. Товарищеский матч.  Россия 19:13 .
 27 сентября 2014 года, Красноярск, Россия. Отбор к ЧМ-2015.  Россия 22:21 .
 28 февраля 2015 года, Краснодар, Россия. Кубок европейских наций.  Россия 16:13 .
 18 июня 2017 года, Монтевидео, Уругвай. Товарищеский матч.  Россия 31:10 .
 17 июня 2018 года, Оттава, Канада. Товарищеский матч.  Россия 43:20 .
 10 ноября 2018 года, Краснодар, Россия. Товарищеский матч.  Россия 47:20 .
 6 марта 2021 года, Сочи, Россия. Кубок европейских наций.  Россия 18:13 .

Статистика

Форма

См. также 
 Женская сборная России по регби
 Сборная России по регби (до 20 лет)
 Сборная России по регби (до 18 лет)
 Сборная СССР по регби
 Регби в СССР
 Регби в России
 Россия на чемпионатах мира по регби

Примечания

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Русское регби
 Вся статистика российского регби
 Портал о Российском регби

Сборная России по регби